Reductobates är ett släkte av kvalster. Reductobates ingår i familjen Liebstadiidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Spindeldjur
Reductobates